«Scatman’s World» — второй сингл американского певца Скэтмэна Джона из дебютного альбома Scatman's World.

Имеет гармонию, схожую с Каноном Пахельбеля. В видеоклипе к песне Скэтмэн стоит перед камерой в различных локациях и повествует о проблемах мира, а также приглашает слушателя отправиться вместе с ним в утопическую страну Scatland. Песня высмеивает бессмысленное разделение современного мира на культуры и расы.

Композиция заняла 10-ую позицию в британском чарте и покорила вершины чартов Бельгии, Германии, Испании, Финляндии и Франции. В том же году сингл получил платиновый сертификат продаж в Германии и золотой сертификат в Австрии, Франции и Швейцарии.

Список композиций 
 CD maxi
 «Scatman’s World» (single mix) — 3:40
 «Scatman’s World» (club mix) — 5:54
 «Scatman’s World» (house mix) — 5:30
 «Time (Take Your Time)» — 3:41

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Композиции в стиле евродэнс
Песни 1995 года
Синглы RCA Records
Песни на английском языке
Песни США